Туркменският език (Türkmençe) е тюркски език, говорен от около 6 400 000 души в Туркменистан, Иран, Афганистан и други. Най-близък е до кримскотатарския и саларския език, макар че е взаимноразбираем с турския и азербайджанския.

Туркменският език е аглутинативен език, притежава вокална хармония. Не притежава категорията „род“, няма неправилни глаголи. Словоредът е подлог-допълнение-сказуемо.

История 
Повлиян е в малка степен от чагатайския език.

Писменост 
Официалната азбука е новата латинска азбука „Täze Elipbiýi“, въведена от бившия президент-диктатор Сапармурат Ниязов. Тя е въведена през 1991 година и първоначално е включвала някои доста странни букви, като знаците на валутите британска лира, долар, йена, цент, но впоследствие те са били заменени с диакритични знаци. „Съветската“ кирилска азбука се използва доста широко като знак на протест срещу авторитарния режим в страната.

Граматика 
Не се различава особено от тази на турския език.

Литература 
Най-големият туркменски поет е Магтъмгула Пърага, живял през 18 век. Езикът му е преходен между чагатайския език и говоримия туркменски.

Външни препратки 
 Туркменският език на Ethnologue
 Уикипедия на туркменски

Езици в Туркменистан
Тюркски езици
език